Горюнок — название нескольких населённых пунктов:
 Горюнок — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Горюнок — деревня в Сунском районе Кировской области.